«Секс и незамужняя девушка» () — американский комедийный фильм 1964 года, снятый режиссёром Ричардом Куайном. Экранизация  бестселлера Хелен Гёрли Браун.

Сюжет 
Редактор «жёлтого» журнала Боб Вестон на пике популярности. Мастер грязных сплетен, пошлых домыслов и откровенного вранья, он умело продаёт читателю свой товар. Работодатели без ума от методов его работы и готовы носить Бобби на руках, а коллеги тихонько завидуют. Новой жертвой Вестона становится Хелен Браун — 23-летняя психолог, автор книги о любви, сексе и браке.

В ролях 
 Тони Кёртис — Боб Вестон
 Натали Вуд — Хелен Браун
 Генри Фонда — Фрэнк Бродерик, друг Боба
 Лорен Бэколл — Сильвия Бродерик, жена Фрэнка
 Мел Феррер — Руди ДеМейер, психиатр
 Фрэн Джеффрис — Гретхен, девушка Боба
 Лесли Пэрриш — Сьюзан
 Ларри Сторч — полицейский на мотоцикле
 Эдвард Эверетт Хортон — шеф
 Стабби Кэй — водитель такси
 Барбара Буше — фотограф
 Хелен Клиб — Хильда
 Бёрт Мастин — Харви (в титрах не указан)

Награды и номинации 
Laurel Awards
 Лучшая женская роль (Натали Вуд) — номинация

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1964 года
Фильмы на английском языке
Кинокомедии  США
Фильмы о журналистах
Кинокомедии 1964 года
Фильмы Ричарда Куайна
Эротические фильмы 1960-х годов